Бесик — прозвище Беслана Джонуа
 Бесик — разновидность колыбели, распространённая в Центральной Азии